Берово:

 Берово — город в Республике Македония, административный центр общины Берово.
 Берово — община в Республике Македония.